Rimbach kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Rimbach-près-Masevaux, departementet Haut-Rhin i regionen Grand Est, 
 Rimbach-près-Guebwiller, departementet Haut-Rhin i regionen Grand Est,

Tyskland 

 Rimbach (Haslach) – vattendrag, Bayern, 
 Rimbach, Hessen – kommun, Hessen, Regierungsbezirk Darmstadt, 
 Rimbach, Rottal-Inn – kommun, Bayern, Niederbayern, 
 Rimbach, Cham – kommun, Bayern, Oberpfalz,